Le Championnat du Portugal de football 1948-1949 est la  de la compétition qui voit la victoire du Sporting CP.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1948-49 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal